Die Fußball-Oberliga Nord 1975/76 war die zweite Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord. Meister wurde der SV Arminia Hannover mit vier Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Beide Mannschaften nahmen an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil und waren dabei erfolgreich. Holstein Kiel, SC Concordia Hamburg, der Blumenthaler SV und der VfB Oldenburg nahmen an der Amateurmeisterschaft teil, wo die Hamburger den VfB Oldenburg im Spiel um Platz 3 besiegen konnten.

Aus der 2. Bundesliga stieg kein Verein in die Oberliga Nord ab, so dass es in der Oberliga Nord keine Absteiger gab. Aus den Verbands- bzw. Landesligen stiegen der SV Atlas Delmenhorst und die Amateure von Werder Bremen auf.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B 

1975
Fußballsaison 1975/76